Соревнования в гонке на 30 км свободным стилем среди женщин на чемпионате мира по лыжным видам спорта 2019 года в Зефельде прошли 2 марта.

Тереза Йохауг завоевала свою 10-ю золотую медаль на чемпионатах мира за карьеру и третью в Зефельде.

Медалисты

Результаты

Ссылки 
 Результаты соревнований на сайте FIS

Чемпионат мира по лыжным видам спорта 2019